Eigenfeld ist

der Familienname folgender Personen:

 Katrin Eigenfeld (* 1946), deutsche Politikerin (B'90/Grüne)
 Ulrich Eigenfeld (* 1947), deutscher Politiker (NPD)

der (ehemalige) deutsche Name folgender Orte in der Ukraine:
 Ujutne (Уютне), früher auch Totanai im Rajon Nyschnjohirskyj, Autonome Republik Krim
 Nadeschda (Надежда) im Rajon Sarata, Oblast Odessa
 Suworowka, ehemalige Siedlung der Kolonie Kronau